Ли́лу () — деревня в волости Тарту уезда Тартумаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Табивере уезда Йыгевамаа.

География 
Расположена в 19 километрах к северу от уездного центра — города Тарту. Высота над уровнем моря — 67 метров.

На территории деревни ранее находилась мыза Лилу. В окрестностях деревни протекает ручей Ыллеоя (с эст. — «Пивной ручей») или ров Лилу.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 30 человек, все — эстонцы.

Численность населения деревни Лилу:

История 
В письменных источниках 1684 года поселение называлось Лелло Кюлла (Lello Külla) и представляло из себя несколько хуторов, в 1758 году была записана скотоводческая мыза Лило (Lilo), в 1839 году — поселение Лилло (Lillo), с 1920-х годов — деревня.

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, с Лилу объединили северную часть деревни Игавере.

Достопримечательности 
 хлев мызы Лилу, внесён в Государственный регистр памятников культуры Эстонии;
  дом батраков мызы Лилу, внесён в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

Происхождение топонима 
Название деревни произошло от личного имени Лилло (Lillo) или Лило (Lilo).

Примечания

Ссылки 
 Хлев мызы Лилу на сайте государственного регистра памятников культуры
 Батрачный дом мызы Лилу на сайте государственного регистра памятников культуры

Населённые пункты уезда Тартумаа